Сезон Формулы-1 1989 года — 40-й сезон чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Он начался 26 марта 1989 года и завершился 5 ноября, состоял из 16 этапов. В этом сезоне впервые с  года оказались под запретом двигатели с турбонаддувом.

Команды и гонщики 
Следующие команды и гонщики принимали участие в сезоне 1989 Формулы-1.

Обзор чемпионата

Кубок конструкторов

Личный зачёт 

|-
! 1
|  Ален Прост

| align="right"| 76(81)
 
|-
! 2
|  Айртон Сенна

| align="right"| 60
 
|-
! 3
|  Риккардо Патрезе

| align="right"| 40
 
|-
! 4
|  Найджел Мэнселл

|

| align="right"| 38
 
|-
! 5
|  Тьери Бутсен

| align="right"| 37
 
|-
! 6
|  Алессандро Наннини

| align="right"| 32
 
|-
! 7
|  Герхард Бергер

|

| align="right"| 21
 
|-
! 8
|  Нельсон Пике

| align="right"| 12
 
|-
! 9
|  Жан Алези
|
|
|
|
|
|

|

|

| align="right"| 8
 
|-
! 10
|  Дерек Уорик

|

| align="right"| 7
 
|-
! 11
|  Эдди Чивер

| align="right"| 6
 
|-
! 12
|  Стефан Юханссон

| align="right"| 6
 
|-
! 13
|  Микеле Альборето

|
|

| align="right"| 6
 
|-
! 14
|  Джонни Херберт

|
|
|
|

|

|
|
|
| align="right"| 5
 
|-
! 15
|  Пьерлуиджи Мартини

|

| align="right"| 5
 
|-
! 16
|  Маурисио Гужельмин

| align="right"| 4
 
|-
! 17
|  Андреа де Чезарис

| align="right"| 4
 
|-
! 18
|  Стефано Модена

| align="right"| 4
 
|-
! 19
|  Алекс Каффи

| align="right"| 4
 
|-
! 20
|  Мартин Брандл

| align="right"| 4
 
|-
! 21
|  Сатору Накадзима

| align="right"| 3
 
|-
! 22
|  Кристиан Даннер

|
|
|
| align="right"| 3
 
|-
! 23
|  Эмануэле Пирро
|
|
|
|
|
|

| align="right"| 2
 
|-
! 24
|  Рене Арну

| align="right"| 2
 
|-
! 25
|  Джонатан Палмер

|

| align="right"| 2
 
|-
! 26
|  Оливье Груйяр

| align="right"| 1
 
|-
! 27
|  Габриэле Тарквини
|

| align="right"| 1
 
|-
! 28
|  Луис-Перес Сала

| align="right"| 1
 
|-
! 29
|  Филипп Альо

| align="right"| 1
 
|-
! 30
|  Иван Капелли

| align="right"| 0
 
|-
! 31
|  Эрик Бернар
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0
 
|-
! 32
|  Бертран Гашо
|

|

|
|

| align="right"| 0
 
|-
! 33
|  Никола Ларини

| align="right"| 0
 
|-
! 34
|  Мартин Доннелли
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0
 
|-
! -
|  Роберто Морено

| align="right"| 0
 
|-
! -
|  Пьеркарло Гиндзани

| align="right"| 0
 
|-
! -
|  Бернд Шнайдер

|

| align="right"| 0
 
|-
! -
|  Юрки Ярвилехто
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| align="right"| 0
 
|-
! -
|  Янник Дальма

|

| align="right"| 0
 
|-
! -
|  Пьер-Анри Рафанель

|

|

|

| align="right"| 0
 
|-
! -
|  Паоло Барилла
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
| align="right"| 0
 
|-
! -
|  Грегор Фойтек

|
|

|
|
| align="right"| 0
 
|-
! -
|  Фолькер Вайдлер

|

|

|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0
 
|-
! -
|  Агури Судзуки

| align="right"| 0
 
|-
! -
|  Йоахим Винкельхок

|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0
 
|-
! -
|  Оскар Ларраури
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| align="right"| 0
 
|-
! -
|  Энрико Бертаджиа
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| align="right"| 0
 

 Система начисления очков (личный зачёт): 9—6—4—3—2—1, учитываются результаты 11 лучших гонок

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата мира на официальном статистическом сайте ФИА
 Обзор чемпионата мира на statsf1.com
 Статистика сезона на wildsoft.ru

Сезоны Формулы-1